Humla (district), een van de 75 districten van Nepal
 Humla (eiland), een eiland behorend tot de Noorse gemeente Ålesund
 Humla (taal)
 Humla (Kongeparken), een Troika-attractie van attractiebouwer HUSS in het Noorse pretpark Kongeparken